Amaranthus flexuosus  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Amaranthus flexuosus descrita por Ambrosi es el Amaranthus viridis de L.
Amaranthus flexuosus descrita por hort. es el Amaranthus dubius de Mart.
Amaranthus flexuosus descrita por hort. ex Moq. es el Amaranthus dubius de Mart.

Referencias